Swansea West, une circonscription parlementaire britannique située au pays de Galles;
 Swansea West, une circonscription électorale de l'Assemblée Galloise située au pays de Galles.